John Grey peut se référer à plusieurs personnes :

 John de Grey ou Gray († 1214), administrateur et évêque de Norwich ;
 John Grey († 1323),  Grey de Wilton, administrateur et noble anglais ;
 John Grey (1300–1359),  Grey de Rotherfield, soldat et courtisan anglais ;
 John Grey († 1392), militaire anglais ;
 John Grey († 1439), chevalier de la Jarretière ;
 John Grey († 1421),  comte de Tankerville, militaire et diplomate anglais de la guerre de Cent Ans ;
 John Grey († 1461), militaire anglais ;
 John Grey (1743–1802), dit « l'hon. John Grey » ;
 John Grey (1873–1933), scénariste et réalisateur américain.

Fiction 

 Dr John Grey, personnage de l'univers Marvel Comics. Père de la super-héroïne Strange Girl.

Voir aussi 

 Famille Grey